O Sport Club Christovam Colombo foi uma agremiação esportiva da cidade do Belo Horizonte.

História 

O clube disputou o Campeonato Mineiro de Futebol de 1915, 1916 e 1917.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol de Minas Gerais
Clubes de futebol extintos de Minas Gerais